Jean Falize est le nom porté par deux ou trois footballeurs en France dans les années 1920 et 1930.

Jean Falize (1903-1990) 

Jean Falize, né vraisemblablement Jean Léon Falize le 14 mai 1903 à Roux (Belgique) (naturalisé français le ) et mort le 26 novembre 1990 à Pontault-Combault, est un footballeur qui débute en équipe première du Stade français vers février 1922.  

Jean Falize est capable de jouer demi et en attaque. En 1925-1926, il est du remarquable parcours stadiste en Coupe de France, qui se termine en demi-finale contre l'Olympique de Marseille. 

En mars 1927, il rejoint l'US Vésinet, un club fortuné évoluant à un niveau plus modeste et qui attire à lui plusieurs joueurs du Stade français, notamment les internationaux danois Andrup et Simonsen. Le club fait office d'épouvantail en Coupe de France pendant plusieurs saisons et ses dirigeants envisagent en 1932 de candidater au statut professionnel, sans finalement parvenir à leurs fins. Falize y évolue au moins jusqu'en 1932.  

Le club du Vésinet organise par la suite (à partir de 1934 ?) un tournoi annuel de jeunes baptisé « Jean-Falize », sans que la raison n'en soit indiquée.

Jean Falize « Monget » (c. 1911-?) 

Jean Falize, né vers 1911, fait ses débuts au Stade français. Il joue d'abord la saison 1928-1929 avec l'équipe seconde avant, en octobre 1929, de jouer au poste d'avant centre et brille dès lors en équipe première. 

Le Club français, membre fondateur du championnat de France professionnel en 1932-1933, contrairement au Stade français, annonce en septembre 1932 le recrutement du « jeune Falize [...] qui tenait le poste de demi-centre dans l'équipe junior du Stade français ». 

Bien qu'intégré au groupe professionnel, il semble ne jouer que quelques matchs de championnat lors de la saison qui s’achève par la relégation du club parisien.

L'été suivant, il est recruté par le FC Sochaux, autre pensionnaire de première division. Il y inscrit au moins 7 buts en 15 matchs de championnat. En 1934, il signe au Stade Malherbe caennais, qui se lance à son tour dans le professionnalisme. Il y marque au moins 8 buts en 31 matchs de championnat sur deux saisons, au bout desquelles son contrat n'est pas prolongé. 

En novembre 1936, il signe au SC Caudry, pensionnaire de l’éphémère troisième division professionnelle en 1936-1937.  

En janvier 1938, il signe au FC Mulhouse qui cherche un avant-centre et y joue une saison et demi. En juillet 1939, il est fait état du transfert de « Jean Falize-Monget » de Mulhouse vers la Ligue de Paris, mais il ne semble plus y avoir d'actualité sportive le concernant par la suite. Sa date de décès n'est pas connue.

Famille et homonymie 
Le premier Jean Falize est décrit à ses débuts comme le frère d'un dirigeant du Stade français ;  Marcel Falize,président de la commission football du Stade français et ancien joueur « international belge » né également à Roux en 1899. Marcel Falize sera dans les années 1930 un entrepreneur (il démarre une production d'articles de football à Paris) et un dirigeant du Syndicat national des footballeurs professionnels.  

Le second Jean Falize est lui présenté comme le « benjamin d'une importante famille de footballeurs » mais aussi comme le « fils d'un dirigeant » du Stade français, qui serait donc Marcel Falize, mais les deux hommes n'ont qu'une douzaine d'années d'écart. Si les dates laissent à penser que le second Jean Falize est plus vraisemblablement le frère de Jean et Marcel, le choix du prénom étonne.   

Un autre membre de la famille, Georges Falize, fait une modeste carrière de footballeur à cette époque. Joueur du Racing Club de Paris en 1933, il est alors présenté comme étant le « frère du joueur du Stade français », vraisemblablement le second Jean Falize. Il joue toujours au RC Paris en 1936 et 1937. Il n'est pas impossible que ce soit lui qui ait joué au SC Caudry puis au FC Mulhouse.  

À note qu'un autre Jean Falize est un contemporain notoire des footballeurs. Membre d'une famille de joailliers d'art, fils de Lucien Falize, né en 1874, il meurt « subitement » en 1943.

Références

Liens externes 

Footballeur français
Joueur du Club français
Joueur du FC Sochaux-Montbéliard
Joueur du SM Caen
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Date de décès non renseignée (XXe siècle)
Joueur du Football Club de Mulhouse
Joueur du Stade français (football)